Престъпник може да се отнася за:
 Извършител на престъпление
 „Престъпник (филм, 2008)“ (Felon)
 „Престъпник (филм, 2016)“ (Criminal)